Georges Bemberg (1915-2011), collectionneur d'art et mécène argentin, créateur de la fondation Bemberg ;
 Herman Bemberg (1859-1931), compositeur argentin ;
 María Luisa Bemberg (1922-1995), scénariste et réalisatrice argentine ;
 Otto Bemberg (1827-1896), homme d'affaires, financier et industriel allemand-argentin.